– japoński skoczek narciarski, uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata występował w latach 1987–1995, startował głównie w konkursach tego cyklu w Sapporo. Tamże zadebiutował 24 stycznia 1987 roku, zajmując 19. miejsce. Również w Sapporo zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej – 15 grudnia 1990 roku zajął dziewiąte miejsce na normalnej skoczni. Dzień później na dużej skoczni uplasował się jedno miejsce wyżej. Punkty Pucharu Świata zdobył jeszcze tylko raz – 12 stycznia 1991 roku w Oberhofie zajął 14. pozycję. Jego ostatni start w Pucharze Świata miał miejsce 21 stycznia 1995 roku w Sapporo, kiedy to zajął 48. miejsce.

W lutym 1991 roku wziął udział w konkursach skoków podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme. W zawodach indywidualnych zajął 33. miejsce na normalnej skoczni i 23. na dużej, a drużynowo reprezentacja Japonii zajęła 11. miejsce (razem z Takeuchi w drużynie wystąpili Kazuhiro Higashi, Noriaki Kasai i Masahiko Harada).

W latach 1994–1996 regularnie startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Trzykrotnie w konkursach tej rangi uplasował się w pierwszej dziesiątce, a raz na podium – 1 marca 1995 roku w Yamagacie był trzeci.

W 1990 roku zajął drugie miejsce w konkursie skoków na normalnym obiekcie podczas igrzysk azjatyckich w Sapporo, przegrywając tylko z Kazuhiro Higashi. Skoki narciarskie były jednak na tych igrzyskach dyscypliną pokazową, osiągnięte rezultaty nie były zaliczane do klasyfikacji medalowej.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991 Predazzo (ITA) – 23. miejsce (duża skocznia), 33. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1991 Predazzo (ITA) – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 34.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata. Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Turniej Czterech Skoczni 
 sezon 1987/1988: 91.
 sezon 1989/1990: 49.
 sezon 1990/1991: 26.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 96.
 sezon 1994/1995: 80.
 sezon 1995/1996: 186.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1967